Добрунов — русская фамилия. Известные носители:

 Добрунов, Александр Львович (1959—2006) — советский и российский дзюдоист и тренер по дзюдо.
 Добрунов, Григорий Тимофеевич (1921—2014) — Герой Советского Союза.
 Добрунов, Константин Владимирович (1959—2015) — советский и украинский театральный режиссёр, главный режиссёр Донецкого академического областного русского драматического театра (c 2000 года).
 Добрунов, Леонид Георгиевич (1907—1982) — советский физиолог растений.